Maria Beatrice d'Este può riferirsi a:
Maria Beatrice d'Este (1658-1718), nota anche come Maria di Modena, moglie di Giacomo II d'Inghilterra;
Maria Beatrice d'Este (1750-1829), moglie di Ferdinando d'Asburgo-Este.